Willemse ist der Familienname folgender Personen:

 Ashwin Willemse (* 1981), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Bjorn Willemse (* 1983), niederländischer Eishockeyspieler
 Damian Willemse (* 1998), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Laurien Willemse (* 1962), niederländische Hockeyspielerin
 Paul Willemse (* 1992), südafrikanisch-französischer Rugby-Union-Spieler
 Stan Willemse (1924–2011), englischer Fußballspieler